Слащёво или Слащево — название населённых пунктов:
 Слащёво — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Слащёво — деревня в Можайском районе Московской области.
 Слащёво — деревня в городском округе Подольск Московской области.
 Слащево — хутор в Сивинском районе Пермского края.